Jan, kníže z Antiochie (1431 – 11. září 1457, Nikósie), byl druhý syn infanta Petra, vévody z Coimbry, a Isabely Urgellské, vévodkyně z Coimbry.

Život 
Zúčastnil se bitvy u Alfarrobeiry, kde byla armáda jeho otce poražena portugalskou královskou armádou.

Byl uvězněn a měl být popraven. Nicméně, díky zásahu své tety Isabely, byl společně se svým bratrem Jakubem a sestrou Beatrice poslán do exilu do Burgundska. Jeho teta Isabela, burgundská vévodkyně, byla jako manželka vévody Filipa Dobrého svým synovcům a neteři schopná poskytnout ochranu. V roce 1456 byl Jan jmenován rytířem Řádu zlatého rouna.

V roce 1456 se Jan v Nikósii oženil s Šarlotou Kyperskou a byl mu udělen titul knížete z Antiochie. Na základě příkazu své tchyně Heleny Palaiologiny byl otráven.

Byl pohřben v Nikósii v hrobce, na které je jeho erb.

Erb 

Po svatbě s Šarlotou nesl Jan jedinečný erb, který spojoval; (I) Jeruzalémské království, (II) portugalsko-anglický původ jeho otce, (III) Arménské království, (IV) Kyperské království a Lusignany.

Předkové

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

 Genealogické informace o Janu z Coimbry, knížeti z Antiochie (v portugalštině)

Avizové
Portugalští infanti
Knížata z Antiochie
Rytíři Řádu zlatého rouna
Narození v roce 1431
Úmrtí v roce 1457
Úmrtí 11. září
Úmrtí v Nikósii
Zemřelí na otravu
Pohřbení v Nikósii
Muži